Viador
 Viador (conde)
 Viador (cônsul)
 Viador (prepósito)
 Viador (protetor)
 Viador (homem ilustre)
 Viador (tribuno)